Флаг Южного Судана () — его официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном. Утверждён 9 июля 2005 временной конституцией тогда ещё региона Судана, в соответствии с Найвашским соглашением, ставшим завершением Второй гражданской войны в Судане.

Описание 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2, состоящее из трёх горизонтальных полос чёрного, красного и зелёного цветов, разделённых между собой двумя белыми горизонтальными полосами, что делает его похожим на флаг Кении. У древка расположен равносторонний треугольник синего цвета, в центре которого изображена золотая звезда.

Символика 
Цвета флага имеют следующее символическое значение:
 чёрный — символизирует чернокожее население Южного Судана;
 белый — символизирует мир в Судане, для достижения которого было отдано множество жизней;
 красный — символизирует пролитую борцами за свободу кровь;
 зелёный — символизирует сельскохозяйственный потенциал, представленный плодородной почвой и богатой экваториальной растительностью сельской местности Южного Судана;
 синий — символизирует реку Нил, являющуюся основным источником жизни не только для Южного Судана, но также и для территорий севернее, вплоть до Египта.

Звезда является символом единства регионов Южного Судана и «путеводным знаком» для страны и её народа. Весь же флаг символизирует одну нацию чёрных африканцев, объединённых в борьбе за вечный мир и процветание для всего народа Южного Судана.

История 
Первоначально использовался в качестве флага Народной армии освобождения Судана.

Примечания

Ссылки 
 Государственные символы на официальном сайте Правительства Южного Судана 

Флаг
Южный Судан